Andalucia Tennis Experience 2011 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2011 z cyklu Andalucia Tennis Experience rozgrywany w dniach 4–10 kwietnia 2011 roku w Marbelli na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju  (wersja archiwalna)

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Hiszpanii